В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1200 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1200 году

Январь 

 13 января — Оттон I — граф Бургундии (1189—1200) из династии Гогенштауфенов, 4-й сын императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы и Беатрис I, графини Бургундии
 14 января — Одо Новарский — святой римско-католической церкви .
 20 января — , английский богослов, святой римско-католической церкви.

Февраль 
 2 февраля —  — епископ Льежа (1195—1200)
 6 февраля —  — японский самурай, известный своей жадностью и предательством. 
 13 февраля — Стефан Неманя — великий князь (жупан) Сербии (1166—1196), основатель династии Неманичей, святой православной церкви. Умер после отречения от престола.

Апрель 
 8 апреля — Адальберт III Богемский — архиепископ Зальцбурга (1168—1177, 1183—1200) 
 10 апреля —  — французский воин, руководитель наёмников Ричарда I Львиное Сердце, убит.	
 23 апреля 
 Чжу Си — выдающийся конфуцианский философ династии Сун
  — епископ Гурка (1195—1200)

Май 

 25 мая — Николай I — князь Мекленбурга (1178—1185), сеньор Ростока (1185—1200), сын бодричского князя Вартислава

Июнь 
 2 июня —  — епископ Нориджа (1175—1200)
 4 июня —  — граф Арнсберг (1154—1185), умер после отречения в монастыре.
 22 июня — Анастасия Сербская — княгиня-консорт Сербии (1166—1196), жена Стефана Немани, святая православной церкви

Июль 
 26 июля —  — католический паломник, святой римско-католической церкви.

Август 
 4 августа — *  — итальянский кардинал—дьякон S. Lucia in Orthea

Сентябрь 
 17 сентября — Гуан-цзун — император Китая из династии Южная Сун (1189—1194). Умер после отречения от престола
 20 сентября — Обри III де Даммартен — граф Даммартен (1129—1200)

Октябрь 
 25 октября — Конрад фон Виттельсбах — архиепископ Майнца (1161—1165, 1183—1200), архиепископ Зальцбурга (1177—1183), декан Коллегии кардиналов (1181—1200)

Ноябрь 
 16 ноября — Хью Линкольнский — епископ Линкольна (1186—1200), святой римско-католической церкви, покровитель больных людей, больных детей, сапожников и лебедей.

Декабрь 
 21 декабря — Жильбер Эрайль (Gilbert Horal) — великий магистр ордена тамплиеров (1194—1200)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — японский воин, впоследствии монах.
 Ала ад-Дин Текеш — хорезмшах (1172—1200)
 Генрих Вальпот фон Бассенхайм — первый великий магистр Тевтонского ордена
 Анри де Сюлли — французский кардинал (1186—1200)
  — епископ Гурка (1179—1180)
  — кардинал-дьякон San Nicola in Carcere с 1198
 , правитель Дали (1172—1200)
  — граф де Руси (1196—1200)
 Жослен III — последний граф Эдессы (1159—1200)
  — японская поэтесса.
 Иоанн Дука — византийский политический деятель.
  — бенедиктинский монах, святой римско-католической церкви, покровитель Теджано
 Кристина Стигсдоттер Хвиде — королева-консорт Швеции (1163—1167), жена Карла Сверкерссона
  — императрица-консорт Китая из династии Сун (1189—1194)
 Мхитар Гераци — армянский врач, один из отцов армянской медицины
  — граф Ампурьяс (1173—1200) 
 Сигурд Лавард — старший сын короля Норвегии Сверрира Сигурдссона
  — итальянский кардинал (1185—1200)
  — правитель Чалукья (1183—1200)
  — кастильский магнат и военачальник
 Фридрих I — первый бургграф Нюрнберга из дома Гогенцоллернов (1183——1200)
  — императрица—консорт Китая из династии Сун (1194—1200), жена императора Нин-цзуна 
 Чанд Бардаи — индуистский брахман и поэт
 Шаханшах — ширваншах из династии Кесранидов (1196—1200)

См. также 
 Список умерших в 1199 году
 Список умерших в 1201 году

1200